Am 8. November 2022 fanden in den Vereinigten Staaten Wahlen zu den Staatsparlamenten statt. In insgesamt 88 der 99 Parlamentskammern standen an diesem Tag ordentliche Wahlen des gesamten oder von Teilen des Parlaments an. Ferner gab es in einigen Bundesstaaten Nachwahlen zu Sitzen in Staatslegislaturen.

Am selben Tag fanden zudem Wahlen zum Repräsentantenhaus, zum Senat, zu Gouverneursämtern sowie zu weiteren staatsweiten und lokalen Wahlämtern statt.

Ausgangslage 
Im Vorfeld der Wahl standen 62 von 99 Staatsparlamentskammern unter Kontrolle der Republikaner (inklusive des Einkammerparlaments Nebraskas, das offizielle Parteizugehörigkeiten verbietet) und 37 unter Kontrolle der Demokraten (inklusive des Repräsentantenhauses von Alaska, das von einer Koalition aus Demokraten, Unabhängigen und Republikanern kontrolliert wird). In 14 Staaten stehen beide Parlamentskammern sowie das Gouverneursamt unter Kontrolle der Demokraten (sogenanntes Trifecta), in 23 Staaten gibt es ein republikanisches Trifecta und in 12 Staaten ein Divided government.

Beobachter gingen davon aus, dass die Republikaner die meisten Parlamentskammern unter ihrer Kontrolle behalten und Zugewinne verzeichnen dürften.

Ergebnisse 
Den Demokraten gelang es erstmals seit 1984, beide Staatsparlamentskammern in Michigan sowie das Gouverneursamt zu gewinnen und somit ein Trifecta zu erlangen. In Minnesota gewannen die Demokraten den Senat hinzu und somit das 2014 verlorene Trifecta zurück. In Pennsylvania gelang es den Demokraten erstmals seit 2010, die Kontrolle über das Staatsunterhaus zu gewinnen. In Alaska bildeten mehrere Republikaner zusammen mit den Demokraten eine Koalition im Senat und Repräsentantenhaus. Damit werden nun 58 Kammern von den Republikanern kontrolliert (inklusive Nebraska und dem Repräsentantenhaus von Alaska) und 41 von Demokraten (inklusive des Senats von Alaska). Insgesamt ergaben die Staatsparlaments- und Gouverneurswahlen 17 demokratische und 22 republikanische Trifectas sowie 11 Staaten mit einem Divided government.

Wahlen zu den Staatsoberhäusern

Wahlen zu den Staatsunterhäusern

Weblinks 
 CNAlysis (Ergebnisseite und Prognosemodell)
 Ballotpedia (Ergebnisübersicht)

Einzelnachweise 

Vereinigte Staaten State Legislature
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)
2022